Пустошка:

 Пустошка (приток Лоненки) — река в Новгородской области
 Пустошка (приток Сали) — река в Нижегородской области